

Sigle 
 Open Water Diver  – brevetto per subacquea

Codici 
 OWD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Norwood Memorial di Norwood (Stati Uniti d'America)